Desa Lembang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lembang (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,62), Jawa Barat, 
 Desa Lembang (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 107,86), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar